Libera, une déesse italique de la religion de la Rome antique
 Libera, la principale ONG italienne antimafia
 Libera,  un chœur d'enfants britannique
 Libera, chanson interprétée par Mia Martini, sélectionnée pour représenter l'Italie au Concours Eurovision de la chanson 1977.
 Libera Chat, un réseau IRC fondé en 2021.
 Libera est un instrument spatial de type radiomètre développé par la NASA pour mesurer le Bilan radiatif de la Terre.